Le nom Fomenko () est un nom de famille ukrainien et  russe pouvant renvoyer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique :
 Anatoli Fomenko (1945-), académicien russe ;
 Anton Fomenko (1987-), joueur russe de volley-ball ;
 Mykhailo Fomenko (1948-), ancien footballeur international ukrainien ;
 Nikolaï Fomenko (1962-), acteur, chanteur et pilote automobile russe ;
 Piotr Fomenko (1932-2012), professeur de théâtre et metteur en scène russe ;
 Yuliya Fomenko (1979-), athlète russe spécialiste du demi-fond.

Patronyme russe
Patronyme ukrainien